Radim Zohorna (né le  à Havlíčkův Brod en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il fait ses débuts dans la Extraliga avec le HC Kometa Brno lors de la saison 2014-2015. 

À la suite de sa  saison dans la Extraliga en 2019-2020, il signe un contrat de 1 an à deux volets avec les Penguins de Pittsburgh, le 30 avril 2020. 

Le 10 août 2020, il retourne avec le BK Mladá Boleslav sur les termes d'un prêt jusqu'au début de la saison 2020-2021 retardée en Amérique du Nord. 

Il dispute son premier match en carrière dans la LNH, le , face aux Sabres de Buffalo. Durant cette rencontre, il marque son premier but dans la LNH sur son premier tir au filet.  

Le 3 octobre 2022, il est réclamé au ballottage par les Flames de Calgary. Il n'y est que pour une courte durée puisque le , il est échangé aux Maple Leafs de Toronto contre l'attaquant Dryden Hunt.

Vie privée 
Il est le frère cadet des hockeyeurs Tomáš Zohorna et Hynek Zohorna.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2013-2014 || HC Kometa Brno || 2. liga ||11 ||3 ||5 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || HC Kometa Brno || 2. liga ||43 ||14 ||18 ||32 ||42 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2014-2015 || HC Kometa Brno || Extraliga ||10 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || HC Kometa Brno || Extraliga ||25 ||2 ||2 ||4 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || SK Horácká Slavia Třebíč || 1. liga ||33 ||6 ||5 ||11 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || HC Kometa Brno || 2. liga ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
| 2016-2017 || HC Kometa Brno || Extraliga ||14 ||2 ||0 ||2 ||4 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2016-2017 || SK Horácká Slavia Třebíč || 1. liga ||34 ||8 ||6 ||14 ||18 ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 2017-2018 || HC Kometa Brno || Extraliga ||30 ||8 ||6 ||14 ||14 ||14 ||3 ||4 ||7 ||8
|-
| 2017-2018 || SK Horácká Slavia Třebíč || 1. liga ||21 ||6 ||6 ||12 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || HC Kometa Brno || Extraliga ||35 ||1 ||5 ||6 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || SK Horácká Slavia Třebíč || 1. liga ||5 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || BK Mladá Boleslav || Extraliga ||13 ||5 ||1 ||6 ||4 ||9 ||3 ||1 ||4 ||18
|-
| 2019-2020 || BK Mladá Boleslav || Extraliga ||46 ||10 ||12 ||22 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || BK Mladá Boleslav || Extraliga ||21 ||12 ||10 ||22 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||12 ||3 ||8 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||8 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||39 ||12 ||9 ||21 ||10 ||4 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
| 2021-2022 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 17 || 2 || 4 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Flames de Calgary || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Wranglers de Calgary || LAH || 40 || 10 || 19 || 29 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Marlies de Toronto || LAH || || || || || ||

| 33 || 4 || 6 || 10 || 8 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en avril 1996
Naissance à Havlíčkův Brod
Joueur tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du HC Brno
Joueur du SK Horácká Slavia Třebíč
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Wranglers de Calgary
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Marlies de Toronto